"Benim" ou "Benin" pode ser:
 Benim, país da África, chamado anteriormente de Daomé
 Império do Benim, antiga nação situada na atual Nigéria
 Benin City, cidade nigeriana

Desambiguações de topônimos